Eberth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Eberth (* 1944), deutscher Jurist und Anwalt
 Anton Eberth (1888–1955), deutscher Generalmajor
 Carl Eberth (1882–1955), deutscher Fotograf
 Carl Josef Eberth, siehe Karl Joseph Eberth
 Claus Eberth (1934–2009), deutscher Schauspieler
 Fritz Eberth (1910–1968), deutscher Theater-, Film- und Fernsehschauspieler
 Gisela Eberth, deutsche Tischtennisspielerin

 Marie Eberth (geborene Wacker; 1884–1971), deutsche Stifterin

 Werner Eberth (* 1935), deutscher Jurist und Heimatforscher 

Siehe auch:
 Ebert
 Ebbert